

Персоналии 
Раджи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Раджи, Андреа (род. 1984) — итальянский футболист.
 Раджи, Антонио (1624—1686) — итальянский скульптор.
 Раджи, Вирджиния (род. 1978) — итальянская женщина-политик.

Другое 
 Раджи — тигр из коллекции Московского зоопарка 1925—1931 гг.